Eenheid (algemeen), algemene beschrijving van "eenheid"
een politieke partij:
Eenheid (Hongaarse politieke partij)
Eenheid (Letse politieke partij)
Natuurkundige eenheid, eenheid als maat in de natuurkunde
Imaginaire eenheid, wiskunde
Legereenheid, een deel van een leger (militair)
Rekeneenheid
Eenheid (algebra)
Eenheid (ring)
Eenheidscirkel
Eenheidsvector
Eenheidsmatrix
Eenheid 731, een geheime divisie van het Japans Keizerlijk Leger
Tawhied, het islamitische begrip "Eenheid van God"
Eenheids-pluralislijn
Eenheidsbeweging-VNV
Eenheidscel	
Regering van nationale eenheid - Eenheidsregering
Eenheidsstaat
Eenheidswet
Eenheidsworst, een schijnbare eenheid
Duitse hereniging - Duitse eenheid
Mobiele Eenheid